Iwaniwka (ukrainisch , die russische Entsprechung lautet meistens Iwanowka []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Iwaniwka (Lenine), Dorf im Rajon Lenine
Iwaniwka (Nyschnjohirskyj), Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj
Iwaniwka (Saky), Dorf im Rajon Saky
Iwaniwka (Simferopol), Dorf im Rajon Simferopol

Oblast Charkiw:
Iwaniwka (Isjum, Iwaniwka), Dorf im Rajon Isjum, ehemalige Landratsgemeinde Iwaniwka
Iwaniwka (Isjum, Iwaniwska Druha), Siedlung im Rajon Isjum, ehemalige Landratsgemeinde Iwaniwska Druha
Iwaniwka (Isjum, Hawryliwka), Dorf im Rajon Isjum, ehemalige Landratsgemeinde Hawryliwka
Iwaniwka (Bohoduchiw), Dorf im Rajon Bohoduchiw
Iwaniwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Iwaniwka (Kupjansk, Dworitschna), Dorf im Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Dworitschna
Iwaniwka (Kupjansk, Petropawliwka), Dorf im Rajon Kupjansk, Landgemeinde Petropawliwka
Iwaniwka (Losowa), Dorf im Rajon Losowa
Iwaniwka (Kupjansk, Nyschnij Burluk), Dorf im Rajon Kupjansk, ehemalige Landratsgemeinde Nyschnij Burluk
Iwaniwka (Kupjansk, Petriwka), Dorf im Rajon Kupjansk, ehemalige Landratsgemeinde Petriwka
Iwaniwka (Tschuhujiw), Dorf im Rajon Tschuhujiw
Iwaniwka (Wowtschansk), Dorf im Rajon Wowtschansk

Oblast Cherson:
Iwaniwka (Henitschesk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Henitschesk
Iwaniwka (Cherson), Dorf im Rajon Cherson
Iwaniwka (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk
Iwaniwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka
Iwaniwka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw

Oblast Chmelnyzkyj:
Iwaniwka (Bilohirja), Dorf im Rajon Bilohirja
Iwaniwka (Horodok), Dorf im Rajon Horodok (Chmelnyzkyj)
Iwaniwka (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw
Iwaniwka (Jarmolynzi), Dorf im Rajon Jarmolynzi
Iwaniwka (Nowa Uschyzja), Dorf im Rajon Nowa Uschyzja
Iwaniwka (Slawuta), Dorf im Rajon Slawuta
Iwaniwka (Wolotschysk), Dorf im Rajon Wolotschysk

Oblast Dnipropetrowsk:
Iwaniwka (Krywyj Rih, Walowe), Dorf im Rajon Krywyj Rih, Landratsgemeinde Walowe
Iwaniwka (Krywyj Rih, Hejkiwka), Dorf im Rajon Krywyj Rih, Landratsgemeinde Hejkiwka
Iwaniwka (Mahdalyniwka), Dorf im Rajon Mahdalyniwka
Iwaniwka (Meschowa), Dorf im Rajon Meschowa
Iwaniwka (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol
Iwaniwka (Petrykiwka), Dorf im Rajon Petrykiwka
Iwaniwka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky
Iwaniwka (Synelnykowe, Ilarionowe), Dorf im Rajon Synelnykowe, SsT Ilarionowe
Iwaniwka (Synelnykowe, Nowohnide), Dorf im Rajon Synelnykowe, Landratsgemeinde Nowohnide
Iwaniwka (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka

Oblast Donezk:
Iwaniwka (Pokrowsk, Schachowe), Dorf im Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Schachowe
Iwaniwka (Pokrowsk, Hrodiwka), Dorf im Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Hrodiwka
Iwaniwka (Kramatorsk, Lyman), Dorf im Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Lyman
Iwaniwka (Kramatorsk, Tscherkaske), Dorf im Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Tscherkaske
Iwaniwka (Telmanowe), Dorf im Rajon Telmanowe
Iwaniwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Iwano-Frankiwsk:
Iwaniwka (Roschnjatiw), Dorf im Rajon Roschnjatiw

Oblast Kiew:
Iwaniwka (Bila Zerkwa), Dorf im Rajon Bila Zerkwa
Iwaniwka (Bohuslaw), Dorf im Rajon Bohuslaw
Iwaniwka (Kaharlyk), Dorf im Rajon Kaharlyk
Iwaniwka (Stawysche), Dorf im Rajon Stawysche

Oblast Kirowohrad:
Iwaniwka (Bobrynez), Dorf im Rajon Bobrynez
Iwaniwka (Dolynska), Dorf im Rajon Dolynska
Iwaniwka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj
Iwaniwka (Nowoarchanhelsk), Dorf im Rajon Nowoarchanhelsk
Iwaniwka (Nowomyrhorod), Dorf im Rajon Nowomyrhorod
Iwaniwka (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka
Iwaniwka (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Oleksandriwka
Iwaniwka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija
Iwaniwka (Petrowe), Dorf im Rajon Petrowe
Iwaniwka (Switlowodsk), Dorf im Rajon Switlowodsk

Oblast Luhansk:
Iwaniwka (Antrazyt), Siedlung städtischen Typs im Rajon Antrazyt
Iwaniwka (Krasnodon), Dorf im Rajon Krasnodon
Iwaniwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe

Oblast Lwiw:
Iwaniwka (Lwiw), Dorf im Rajon Lwiw

Oblast Mykolajiw:
Iwaniwka (Domaniwka), Dorf im Rajon Domaniwka
Iwaniwka (Jelanez), Dorf im Rajon Jelanez
Iwaniwka (Krywe Osero), Siedlung im Rajon Krywe Osero
Iwaniwka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw (Mykolajiw)
Iwaniwka (Otschakiw), Dorf im Rajon Otschakiw
Iwaniwka (Perwomajsk), Siedlung im Rajon Perwomajsk
Iwaniwka (Wradijiwka), Dorf im Rajon Wradijiwka
Iwaniwka (Wesselynowe, Kubrjaky), Dorf im Rajon Wesselynowe, Landratsgemeinde Kubrjaky
Iwaniwka (Wesselynowe, Lubjanska), Dorf im Rajon Wesselynowe, Landratsgemeinde Lubjanska
Iwaniwka (Wosnessensk, Juschnoukrajinsk), Dorf im Rajon Wosnessensk, Stadtgemeinde Juschnoukrajinsk

Oblast Odessa:
Iwaniwka (Beresiwka, Siedlung städtischen Typs), Siedlung städtischen Typs im Rajon Beresiwka
Iwaniwka (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
Iwaniwka (Sachariwka), Dorf im Rajon Sachariwka
Iwaniwka (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka, Landratsgemeinde Iwaniwka
Iwaniwka (Okny), Dorf im Rajon Okny
Iwaniwka (Welyka Mychajliwka), Dorf im Rajon Welyka Mychajliwka
 ehemaliger Name des Dorfes Iwaniwka im Rajon Ljubaschiwka, Landratsgemeinde Serhijiwka, siehe Janowka (Ort) seit 2019

Oblast Poltawa:
Iwaniwka (Karliwka), Siedlung im Rajon Karliwka
Iwaniwka (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky
Iwaniwka (Orschyzja), Siedlung im Rajon Orschyzja
Iwaniwka (Semeniwka, Poltawa), Dorf im Rajon Semeniwka
Iwaniwka (Welyka Bahatschka), Dorf im Rajon Welyka Bahatschka

Oblast Riwne:
Iwaniwka (Beresne), Dorf im Rajon Beresne
Iwaniwka (Korez), Dorf im Rajon Korez
Iwaniwka (Mlyniw), Dorf im Rajon Mlyniw
Iwaniwka (Sarny), Dorf im Rajon Sarny
Iwaniwka (Radywyliw), Dorf im Rajon Radywyliw

Oblast Saporischschja:
Iwaniwka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk
Iwaniwka (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol
Iwaniwka (Polohy, Rosiwka), Dorf im Rajon Polohy, Siedlungsgemeinde Rosiwka
Iwaniwka (Polohy, Tokmak), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Tokmak
Iwaniwka (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka

Oblast Schytomyr:
Iwaniwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel
Iwaniwka (Schytomyr, Choroschiw), Dorf im Rajon Choroschiw, Siedlungsgemeinde Choroschiw
Iwaniwka (Korosten, Uschomyr), Dorf im Rajon Korosten, Landgemeinde Uschomyr
Iwaniwka (Korosten, Luhyny), Dorf im Rajon Korosten, Siedlungsgemeinde Luhyny
Iwaniwka (Korosten, Malyn), Dorf im Rajon Korosten, Stadtgemeinde Malyn
Iwaniwka (Schytomyr, Beresiwka), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Beresiwka

Oblast Sumy:
Iwaniwka (Lypowa Dolyna), Dorf im Rajon Lypowa Dolyna
Iwaniwka (Putywl), Dorf im Rajon Putywl
Iwaniwka (Welyka Pyssariwka), Dorf im Rajon Welyka Pyssariwka

Oblast Ternopil:
Iwaniwka (Ternopil, Pidwolotschysk), Dorf im Rajon Ternopil, Siedlungsgemeinde Pidwolotschysk
Iwaniwka (Ternopil), Dorf im Rajon Ternopil, Landgemeinde Iwaniwka

Oblast Tscherkassy:
Iwaniwka (Chrystyniwka), Siedlung im Rajon Chrystyniwka
Iwaniwka (Tschornobaj), Siedlung im Rajon Tschornobaj
Iwaniwka (Tschyhyryn), Dorf im Rajon Tschyhyryn
Iwaniwka (Uman), Dorf im Rajon Uman

Oblast Tschernihiw:
Iwaniwka (Borsna), Dorf im Rajon Borsna
Iwaniwka (Snowsk), Dorf im Rajon Snowsk
Iwaniwka (Semeniwka, Tschernihiw), Dorf im Rajon Semeniwka (Tschernihiw)
Iwaniwka (Tschhernihiw), Dorf im Rajon Tschhernihiw

Oblast Winnyzja:
Iwaniwka (Illinzi), Dorf im Rajon Illinzi
Iwaniwka (Winnyzja), Dorf im Rajon Winnyzja

Oblast Wolyn:
Iwaniwka (Horochiw), Dorf im Rajon Horochiw
Iwaniwka (Iwanytschi), Dorf im Rajon Iwanytschi
Iwaniwka (Kowel), Dorf im Rajon Kowel
Iwaniwka (Luzk), Dorf im Rajon Luzk

Iwaniwka hießen folgende umbenannte/eingemeindete Orte:
 Basjuwika (Васюківка) in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut; eingemeindet
 Janoschi (Яноші) in der Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe; 1995 umbenannt
 Iwaniwzi (Іванівці) in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja; 2002 umbenannt
 Iwanyky (Іваники) in der Oblast Lwiw, Rajon Schowkwa; eingemeindet
 Wassyliwka (Василівка) in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka; eingemeindet
 Jupaschewe (Юрашеве) in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka; eingemeindet
 Lussariwka (Гусарівка) in der Oblast Charkiw, Rajon Barwinkowe; eingemeindet
 Palamariwka (Паламарівка) in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk; eingemeindet

Siehe auch:
 Nowa Iwaniwka
 Iwanowka

ru:Ивановка#Украина